Le due verità (Ordeal by Innocence) – romanzo di Agatha Christie del 1957 
 Prova d'innocenza (Ordeal by Innocence) – film del 1985 diretto da Desmond Davis